Rucken ist der Name mehrerer einst ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Litauens und Russlands:
 Rucken, Kreis Tilsit/Pogegen/Heydekrug (Memelland), jetzt: Rukai (Pagėgiai), Dorf in der Gemeinde Pagėgiai, Bezirk Tauragė, Litauen
 Rucken (Kirchspiel Groß Friedrichsdorf), 1938 bis 1946 Ruckenfeld, Kreis Niederung/Elchniederung, ab 1946: Salessowo, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Rucken (Kirchspiel Lappienen), 1938 bis 1946 Ruckenhagen, Kreis Niederung/Elchniederung, ab 1946: Kurgan, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Rucken (Kirchspiel Kraupischken), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Rucken (Kirchspiel Lasdehnen), Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Rossoschanskoje, jetzt: Ostrogoschskoje, Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland